Love? — сьомий студійний альбом співачки Дженніфер Лопес. Виданий 28 квітня 2011 року лейблом Island.

Список композицій

Посилання 
 Love?  на сайті Metacritic
 JenniferLopezOnline.com Офіційний сайт співачки

Альбоми Дженніфер Лопес
Альбоми Island Records
Альбоми, спродюсовані Трікі Стюартом
Альбоми, спродюсовані The-Dream